A Beast jelentheti a következőket:

 Beast, dél-koreai együttes
 Beast, kanadai együttes
 Beast, szoftver
 Beast, videójáték
 Bestia, X-Men szereplő, eredeti nevén Beast
 Beast, Mark Zuckerberg kutyájának neve